Herman Peters (antropoloog)
 Herman Peters (burgemeester)